Die Saison 2014/15 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Sie startete am 12. September 2014 gemeinsam mit dem Beginn der DEL. und endete am 28. April 2015. An der Liga nahmen 14 Clubs teil. Der Spielbetrieb wurde von der ESBG organisiert. Die DEL2-Meisterschaft gewannen die Bietigheim Steelers durch einen 4:2-Erfolg im Play-off-Finale gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. In den Play-downs scheiterten die Heilbronner Falken, blieben aber trotz des sportlichen Abstiegs als Nachrücker in der DEL2, da dem EV Landshut im Juli 2015 die Lizenz entzogen wurde.

Teilnehmer 
Für die DEL2-Saison 2014/2015 qualifizierten sich die acht Besten der Saison 2013/2014, die zwei Gewinner der Play-down-Spiele sowie die vier Besten der Qualifikationsrunde.

Modus 
Die DEL2-Vertreter beschlossen eine Reduzierung des Ausländerkontingents von fünf auf vier Spieler. Ebenso wurden die Lizenzen für deutsche Ü23-Spieler von zwölf auf elf reduziert. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass die Anzahl der U23-Spieler um zwei auf sieben angehoben wurde.

Zunächst wurde die Hauptrunde gespielt. Die Mannschaften trafen in einer Doppelrunde in 52 Spielen jeweils viermal aufeinander. Die ersten sechs Mannschaften waren für die Play-offs direkt qualifiziert. Die vier Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielten in Pre-Play-offs zwei weitere Teilnehmer aus. Die vier Letztplatzierten spielten in Play-downs um die Qualifikation für die nächste Saison, d. h. gegen den Abstieg.

Stadien

Hauptrunde

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen
Endstand am 2. März 2015, 52. Spieltag

Tabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit vier gegen vier Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten; Endstand: 2. März 2015, 52. Spieltag; Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: pointstreak.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Pre-Play-offs 
In den Pre-Play-offs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der Siebte der Hauptrunde spielte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.
Lautete der Spielstand nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte nach 15-minütiger Pause eine Verlängerung solange bis ein Tor erzielt wurde.

Die Spiele fanden am 6., 8. und am 10. März 2015 statt.

Play-offs

Modus 
Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Play-offs spielten in drei Runden und im Modus Best-of-Seven vom 13. März bis 28. April den Sieger aus.
Endeten Spiele nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wurde. Die das Tor erzielende Mannschaft war mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger.
Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war.

Play-off-Baum 
In jeder Runde trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 13., 15., 17., 20. und 22. März 2015 statt. Die Termine am 25. und 27. März waren nicht mehr erforderlich.

Play-off-Halbfinale 
In den Halbfinalbegegnungen traten der verbleibende Beste gegen den verbleibenden Schlechtesten und die beiden anderen Mannschaften gegeneinander an. Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 2., 4., 6., 8., 10. und 12. April 2015 statt. Der Termin am 14. April war nicht mehr erforderlich.

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 17., 19., 21., 24., 26. und 28. April statt. Der Termin am 30. April 2015 war nicht mehr erforderlich.

Kader des DEL2-Meisters

Beste Torhüter 
Quelle: pointstreak.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Beste Scorer 
Quelle: pointstreak.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Play-downs 
In den Play-downs spielten die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde in drei Best-of-Seven-Serien den sportlichen Absteiger aus.

Erste Runde
Die Spiele fanden am 13., 15., 17., 20., 22. und 25. März 2015 statt. Der Termin am 27. März war nicht mehr erforderlich.

Zweite Runde
Die Spiele fanden am 2., 4., 6., 8., 10. und 12. April 2015 statt. Der Termin am 14. April war nicht mehr erforderlich.

Damit standen die Heilbronner Falken als sportlicher Absteiger in die Oberliga fest.

Auszeichnungen 

Die Spieler des Jahres wurden in Zusammenarbeit von Eishockey News und der Liga durch eine Umfrage bei den Trainern und Managern der 14 DEL2-Clubs ermittelt.

 Spieler des Jahres – Mika Järvinen, Kassel Huskies
 Torhüter des Jahres – Mika Järvinen, Kassel Huskies
 Stürmer des Jahres – David Wrigley, Bietigheim Steelers 
 Verteidiger des Jahres – Maury Edwards, Ravensburg Towerstars
 Trainer des Jahres – Kevin Gaudet, Bietigheim Steelers 
 Rookie des Jahres – Timo Herden, Starbulls Rosenheim
 Manager des Jahres – Joe Gibbs, Kassel Huskies

Weblinks

Einzelnachweise 

201415
Eishockeysaison 2014/15